Cilicaeopsis är ett släkte av kräftdjur. Cilicaeopsis ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotkräftor
Cilicaeopsis